variant op de naam Roos
 Rosalie (Dominica). een plaats in de Caribische eilandstaat Dominica
 Rosalie (film)
 Rosalie (musical), een Amerikaanse musical uit 1927.
 Rosalie (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Rosalie (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica
 Citroën Rosalie, een automodel van de Franse autoproducent Citroën